Coke peut désigner :
 le coke, composé minéral dérivé du charbon ;
 la coke, nom familier pour la cocaïne.

Pseudonyme

 Coke (1987-), Jorge Andújar Moreno, footballeur espagnol.

Patronyme 

 Christopher Coke (1969-), baron de la drogue jamaïcain ;
 Cyril Coke (1914-1993), réalisateur et un producteur britannique ;
 D'Ewes Coke (1747-1811), ecclésiastique britannique ;
 Daniel Coke (1745-1825), avocat et homme politique anglais.
 Edward Coke (1552-1634), juriste anglais ;
 Lady Mary Coke (1727-1811), noble et femme de lettres anglaise ;
 Paston Coke (1971-),  athlète jamaïcain spécialiste du sprint ;
 Pamela Coke-Hamilton, avocate et experte jamaïcaine du commerce des Caraïbes ;
 Phil Coke (1982-), joueur américain de baseball ;
 Richard Coke (1829-1897),  avocat et homme politique américain ;
  ;
 Franck Van Deren Coke (1921-2004), photographe américain.

Autres 
 Coke est une marque déposée par The Coca-Cola Company pour désigner le Coca-Cola en Amérique du nord et dans certains pays européens. C'est également un terme familier employé par les francophones d'Amérique du Nord pour désigner toutes boissons similaires (colas concurrents).
 Événements sponsorisés par The Coca-Cola Company :
 Rock'n Coke, festival de rock organisé depuis 2003 à Istanbul ;
 Coke Zero 400, course automobile de NASCAR comptant pour la Sprint Cup Series.
 Comté de Coke, comté américain situé au Texas ;
 Médailles Coke, récompense scientifique dans le domaine de la géologie décernée par la Geological Society of London ;
 Coke en stock,  des Aventures de Tintin, sorti en 1958.

Homonymie de patronyme
Psychotrope (nom familier)